Horbuny – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
 Horbuny – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.